Chyorny Oryol – carro armato
Orël (Oryol nella traslitterazione anglosassone) –  città della Russia 
Oblast' di Orël – oblast' della Russia

Pagine correlate
Oriol
Orel
Oriola
Orioli
Oriolo (disambigua)